Abiola Dauda (1988), Zweeds-Nigeriaans voetballer
 Fatau Dauda (1985), Ghanees voetballer
 Mohammed Dauda (1998), Ghanees voetballer